

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Malp“ beginnt.

Malp 



Malpa 
 Małpa (* 1985), polnischer Rapper
 Malpas, Maurice (* 1962), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Malpass, David (* 1956), US-amerikanischer Ökonom und Politiker
 Malpass, Eric (1910–1996), englischer Schriftsteller
 Malpass, Nathan (* 1980), australischer Badmintonspieler

Malpi 
 Malpighi, Marcello (1628–1694), italienischer Anatom